Dallersbach steht für:

 Oberdallersbach
 Unterdallersbach